Теллермина — противотанковая мина:

 Теллермина 29 
 Теллермина 35 
 Теллермина 43